Termenul „Marburg” se poate referi la:

 Marburg oraș din Hessen, Germania
 Marburg (Africa)
 Maribor „Marburg” Slovenia